

Холоватка — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Холоватка — присілок, Опарінський район, Кіровська область